

Грантсбург — місто, штат Вісконсин
 Грантсбург — селище, штат Вісконсин